En français, le mot cet est un adjectif démonstratif.

CET est un sigle qui peut désigner : 
 contribution économique territoriale, l'impôt local remplaçant la taxe professionnelle à partir de 2010, en France ;
 Central European Time, le terme anglais signifiant heure d'Europe centrale ;
 centre d'enfouissement technique, un ancien nom des décharges aménagées ;
 centre d'essais techniques, de l’armée française ;
 collège d'enseignement technique, un établissement de la filière technique professionnelle (Collège français) renommés en 1976 lycées d'enseignement professionnel ;
 Cetus, Ceti, le nom latin et son génitif de la constellation de la Baleine ;
 compte épargne-temps, pour les salariés ;
 Conseil économique transatlantique ;
 Club européen du tourisme, un ancien voyagiste français ;
 certificat d'études théâtrales, le diplôme le plus élevé de pratique artistique amateur ;
 corps d'état techniques, dans le champ du BTP, pour désigner que l'ensemble des lots ne relevant pas du clos-couvert ou des corps d'état architecturaux ou secondaires (voir la liste de corps d'état) ;
 collecteur électrique tournant ;
 chauffe-eau thermodynamique.

CET est un code désignant :
 Aérodrome de Cholet - Le Pontreau, en France, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports